Dunkerque peut faire référence à :

Toponyme 

 Dunkerque, une ville française du Nord ;

Bateaux 
 Le Dunkerque, un bâtiment de ligne français des années 1930 ;
 Le Dunkerque, un des avisos de la classe Arras renommé Ypres en 1928.

Titres 

 Dunkerque, une chanson d'Indochine, extraite de l'album Paradize de 2002 ;
 Dunkerque (Dunkirk), film britannique de Leslie Norman, sorti en 1958 ;
 Dunkerque (Dunkirk), documentaire de fiction britannique de Alex Holmes sorti en 2004 ;
 Dunkerque (Dunkirk), film américano-britannico-français de Christopher Nolan, sorti en 2017.

Voir aussi 
 

Homonymie de bateaux